Cessna Citation X, een zakenvliegtuig van Cessna
 Citation (Smith), een compositie van Claude Thomas Smith